Степановская волость — административно-территориальная единица в составе Уфимского кантона. Существовала в 1923 (1922) −1930 годах.

С начала 1923 года в АБССР происходило укрупнение волостей. Территория Богородской волости вошла в состав вновь созданной Степановской волости.

В ноябре 1923 года Степановскую волость планировали переименовать в волость имени Карла Маркса, но БашЦИК все же не утвердил решение Уфимского кантисполкома.

К 1925 году в состав волости входили сельсоветы: Глумилинский сельсовет, Богородский сельсовет, Максимовский сельсовет, Степановский сельсовет, Вотикеевский сельсовет, Старо-Александровский сельсовет, Старо-Турбаслинский сельсовет, Черкасский сельсовет, Чуварез-Тромпеттский сельсовет, Верхне-Изякский сельсовет, Нижне-Изякский сельсовет.
 
По данным на 1926 год 89 населённых пунктов.

В 1930 году в БаССР после реформы административно-территориального деления вместо упраздненных кантонов и волостей появились районы. Почти вся территория Степановской волости отошла к Уфимскому району.

В конце 1931 года был образован Черниковский поселковый совет, куда вошла территории Богородского, Максимовского и большая часть Степановского сельсоветов. Меньшая часть сохранялась в составе Уфимского района БАССР вплоть до 1957 года, когда бывший волостной центр Степановка и соседняя деревня Тимашево вошли в состав Орджоникидзевского района города Уфы.

Ссылки 
 Александр БАРАНОВСКИЙ https://istokirb.ru/articles/прошлое/Tayni-istorii-ufimskogo-severa-Chast-tretya-268299/ ТАЙНЫ ИСТОРИИ УФИМСКОГО СЕВЕРА. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
 Населенные пункты Башкортостана. Ч. III. Башреспублика, 1926. — Уфа: Китап, 2002. — 400 с. С.214-217.

История Уфы